Smyrna Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Smyrna Township (Arkansas)
 Smyrna Township (Indiana)
 Smyrna Township (Carteret County, North Carolina)
 Smyrna Township (Robeson County, North Carolina)